Ме́ндес () — іспанське прізвище.

Відомі люди 
 Густаво Мендес (1971) — уругвайський футболіст
 ‎Едгар Антоніо Мендес (1991) — іспанський футболіст
 ‎Едісон Мендес (1979) — еквадорський футболіст
 Єва Мендес (1974) — американська акторка
 Каміла Мендес (1994) — бразильсько-американська акторка
 Леопольдо Мендес (1902—1969) — мексиканський художник і графік
 Луїс-Енріке Мендес (1973) — кубинський борець греко-римського стилю, чемпіон світу
 Лусія Мендес (1955) — мексиканська акторка та співачка
 Мігель Абадія Мендес (1867—1947) — 12-й президент Колумбії
 Мікайла Мендес (1980) — американська порноакторка
 Норберто Мендес (1923—1998) — аргентинський футболіст, нападник
 Омар Мендес (1934) — уругвайський футболіст, учасник ЧС-1954
 Себас Мендес (1997) — еквадорський футболіст, учасник ЧС-2022
 Тереза Мендес (1982) — іспанська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Європи, учасниця Олімпійських ігор.
 Хуан Непомусено Мендес (1820 — 1894) — мексиканський військовий і політичний діяч
 Шон Мендес (1998) — канадський співак

Топонім 
Ме́ндес — давньоєгипетське місто

Див. також 
 Мендеш

Іспанські прізвища